Bobby Bennett (1938-2013) – cantante statunitense
 Bobby Bennett (1951) – calciatore inglese